Сезон 1937 года стал 7-м для футбольного клуба «Торпедо Москва». Чемпионат СССР автозаводцы провели в группе «Б», а в Кубке СССР дошли до 1/8 финала.

Состав 

Главный тренер: Сергей Бухтеев

Чемпионат СССР 1937. Группа «Б»

Матчи

Турнирная таблица

Кубок СССР по футболу 1937

Ссылки 
«Торпедо» в группе «Б» чемпионата СССР.
«Торпедо» в кубке СССР 1930-х—1940-х годов.

1937
Торпедо Москва